Лугунци може да се отнася за:

 Лугунци, село в община Велес, Северна Македония;
 Лугунци, на гръцки Лангадия, село в дем Мъглен, Гърция.